Стрелы может означать:
 Стрелы — боеприпасы для стрельбы из лука и арбалета.

Населённые пункты 
 Стрелы — деревня в Ошмянском районе Гродненской области Белоруссии.
 Стрелы — деревня в Ростовском районе Ярославской области России.

Другое 
 «Стрелы» — дебютный сингл группы «Северный Флот».
 «Стрелы Робин Гуда» — советский фильм 1975 года.

См. также 
 
 Любовные стрелы